Натуральне число 62
 62 рік до нашої ери
 62 рік нашої ери